Dodge Polara – modello di automobile del 1960
 Giovanni Polara – latinista italiano
 Polara – gruppo musicale statunitense